

Sigle 
 Unione Nazionale d'Opposizione (Unión Nacional Opositora) – partito politico nicaraguense
 United Nations Organization – Organizzazione delle Nazioni Unite
 Universal Network Objects – componente di Apache OpenOffice e LibreOffice
 University of Nebraska at Omaha – università statunitense
 University of New Orleans – università statunitense

Musica 
 Uno – gruppo musicale italiano
 Uno – rapper italiano
 Uno – album dei Panna Fredda del 1972
 Uno – album degli Uno del 1974
 Uno – singolo dei Muse del 1999
 Uno – album di La Ley del 2000
 Uno – album di DJ Gruff del 2005
 Uno – album dei Marlene Kuntz del 2007
 Uno – album dei Boomdabash del 2008
 Uno – album di Leonardo Veronesi del 2008
 Uno – singolo dei Little Big del 2020
 Uno – singolo di Ermal Meta del 2021
 The Beatles 1 – raccolta dei Beatles del 2000
 ¡Uno! – album dei Green Day del 2012

Fumetti 
 Uno – personaggio delle serie di fumetti PKNA PK² e PK - Pikappa
 Uno – alter ego di Aztek, personaggio dei fumetti DC Comics

Altro 
 Uno – settore della Guinea-Bissau sull'isola omonima nell'arcipelago delle Isole Bijagos
 Fiat Uno – automobile della FIAT
 Uno – film norvegese del 2004
 Uno – entità superiore in filosofia
 Uno – romanzo di Richard Bach
 UNO – gioco di carte non collezionabili
 UNO Mobile – servizio di comunicazione mobile di Carrefour

Pagine correlate
 1 (disambigua)

Altri progetti